Max Köppen ist der Name folgender Personen:

* Max Köppen (Mediziner) (1859–1916), deutscher Psychiater 
 Max Köppen (Maler) (1877–1960), deutscher Maler und Grafiker